Принце́сса Турандо́т:

  — героиня пьесы-сказки Карло Гоцци «Турандот», а также созданных на её основе одноимённых опер Дж. Пуччини и Ф. Бузони, пьесы Б. Брехта «Турандот, или Конгресс обелителей».
 «Принцесса Турандот» — спектакль Евгения Вахтангова по пьесе Карло Гоцци.
Фильмы:
  — германский фильм Герхарда Лампрехта (1934).
 «Принцесса Турандот» — австрийский телефильм  (1969).
 «Принцесса Турандот» () — чехословацкий фильм Анны Прохазковой (1973).
Другое:
  () — радиопьеса Вольфганга Хильдесхаймера (1954 год).
 «Завоевание принцессы Турандот» () — пьеса  (1960 год).

См. также 
 Турандот

Вымышленные принцессы